Hup - financiële afkorting van: historische-uitgaaf-prijs (tegenhanger van vervangingswaarde)
Hup - (hupla) aansporing of commando om actief te worden, zich op te richten, te springen en dergelijke.
Hup Holland hup - Voetballied
Hupmobile - Amerikaans automerk van Robert C. Hupp 
Hup (album), een album van The Wonder Stuff
Hup (strip), een stripserie door R. Crumb
Hup (lied), een lied van Bizzey in samenwerking met SFB uit 2019

Zie ook 
Hub